33. Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim odbywały się od 12 do 25 lutego 1996 w Sierra Nevada (Hiszpania). Były to pierwsze w historii mistrzostwa świata w tej dyscyplinie odbywające się w Hiszpanii. W klasyfikacji medalowej najlepsza okazała się reprezentacja Włoch, zdobywając łącznie pięć medali, w tym cztery złote i jeden srebrny.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie FIS 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1996